

Indonesië
 Pasir Putih (Bagan Sinembah), provincie Riau
 Pasir Putih (Bungatan), regentschap Situbondo van de provincie Oost-Java
 Pasir Putih (Jambi Selatan), regentschap Jambi van de provincie Jambi, Sumatra
 Pasir Putih (Nagawutung), Oost-Nusa Tenggara, Soenda-eilanden
 Pasir Putih (Peureulak), regentschap Aceh Timur van de provincie Atjeh
 Pasir Putih (Rangkui), regentschap Pangkal Pinang van de provincie Bangka-Belitung
 Pasir Putih (Ranto Peureulak), regentschap Aceh Timur van de provincie Atjeh
 Pasir Putih (Syiah Utama), regentschap Bener Meriah van de provincie Atjeh
 Pasir Putih (Tukak Sadai), regentschap Bangka Selatan van de provincie Bangka-Belitung

Maleisië
 Pasir Putih (district), een district in de Maleisische deelstaat Kelantan
 Pasir Putih (stad), de hoofdplaats van het Maleisische district Pasir Putih